.

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte wurde ein Eisschnelllauf Massenstart der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 ausgetragen. Der Massenstart fand am 24. Februar 2018 im Gangneung Oval statt.

Olympiasieger wurde Lee Seung-hoon aus Südkorea. Bart Swings aus Belgien gewann Silber und die Bronzemedaille ging an Koen Verweij aus den Niederlanden.

Ergebnisse

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse: Halbfinale 1, Halbfinale 2 und Finale auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018

Massenstart (Männer)